Esistono due comuni francesi con questo nome

 Mortefontaine – Aisne
 Mortefontaine – Oise